Красные Пруды — название населённых пунктов:

Россия 
 Красные Пруды — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Красные Пруды — деревня в Псковском районе Псковской области.